Osoby o tym nazwisku:
 Ana-Marija Begić – chorwacka koszykarka
 Edina Begić – bośniacka siatkarka
 Mirza Begić – słoweński koszykarz
 Vera Begić – chorwacka lekkoatletka